A equipa ciclista profissional espanhol Kelme tem tido, durante toda a sua história, os seguintes elencos:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ver também 
 Kelme

Kelme, Elencos